Скупски () — фамилия.

Представители:
 Скупски, Кен (род. 1983) — британский теннисист, брат Нила.
 Скупски, Нил (род. 1989) — британский теннисист, брат Кена.